Боалмари:

 Боалмари — город и муниципалитет в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Боалмари — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.